Gråkammen (Oslo), een buurt in Oslo
Gråkammen (metrostation), een station van de metro van Oslo